

Letteratura 
Per una bambola (Sweet Baby) – romanzo di Sharon Sala, I nuovi bestsellers n. 163

Musica 
Sweet Baby – gruppo musicale pop punk statunitense
Sweet Baby – singolo di Macy Gray featuring Erykah Badu del 2001, dall'album The Id
Sweet Baby – singolo degli Erreway del 2002, dall'album Señales

Cinema e tv
Sweet Baby – cortometraggio del 1926 diretto da Hugh Fay
Sweet Baby – episodio della serie tv Scandal (2012)